Ekonomisk frizon kan syfta på:

 Särskild ekonomisk zon – ett avgränsat område som en stat inrättat för att ge företag förmånliga villkor
 Undantag inom EU från det geografiska område inom vilket unionsrätten är tillämplig, se Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde
 Europeiska frihandelsområden – olika frihandelsområden i Europa sedan 1952
 Taxfree – skattefri, inom EU är några områden udantagna från mervärdesskatten
 Offshore-ekonomi – länder som specialiserat sig på extra förmånliga villkor för kapitalhantering
 Frihamn – en hamn utan tull
 Bekvämlighetsflagg – länder som specialiserat sig på förmånliga villkor för handelsflottan